Richard eller Rickard Sjöberg kan syfta på:

 Rickard Sjöberg, svensk programledare
 Richard G:son Sjöberg, svensk friidrottare
 Rickard L Sjöberg, läkare och minnespsykolog